Новосе́лицька ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Новоселицька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Новоселицька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці